Tabla de medallas de oro, plata y bronce de la natación sincronizada en los Juegos Olímpicos en cada una de las pruebas que forman parte del torneo.

Programa Actual

Dueto

Equipos

Evento descontinuado

Individual

Véase también 
 Medallistas olímpicos en natación
 Medallistas olímpicas en natación
 Medallistas Olímpicos en Saltos

Referencias 
 International Olympic Committee results database

 
 
N